Чемпионат Чехии по футболу 2010/2011 годов — 18-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Чемпионат начался 16 июля 2010 года и завершился 28 мая 2011 года. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 634 гола. Футбольный клуб «Виктория» (Пльзень) стал чемпионом Чехии в 1-й раз.

Изменения в лиге 
По итогам прошлого сезона во Вторую лигу выбыли «Кладно» и «Богемианс» (Прага). Летом 2010 года «Богемианс» не прошёл лицензирование в был исключен из профессиональных лиг Чехии и отправлен в Богемскую футбольную лигу.

Победителем Второй лиги Чехии стал «Градец-Кралове», второе место занял клуб «Усти-над-Лабем». Оба футбольных клуба получили право играть в Гамбринус Лиге.

В начале сезона футбольный клуб «Брно» был переименован в футбольный клуб «Зброёвка».

Участники 

1 Домашние матчи чемпионата «Богемианс 1905» проводил на стадионе «Синот Тип Арена», так как «Доличек» не удовлетворяет критериям футбольной лиги.
2 Из-за соображений безопасности вместимость стадиона на матчах Гамбринус Лиги была уменьшена с 21 000 до 6000.
3 Домашние матчи чемпионата «Усти-над-Лабем» проводил на стадионе «На Стинадлех», так как «Городской стадион» не удовлетворяет критериям футбольной лиги.

Турнирная таблица 

1 Футбольный клуб «Млада-Болеслав» выиграл кубок Чехии и получил право участвовать в Лиге Европы.

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Слован» (Либерец) — «Теплице» — 6:2
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Зброёвка» — «Спарта» (Прага) — 0:5
 «Усти-над-Лабем» — «Виктория» (Пльзень) — 0:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Баумит Яблонец» — «Градец-Кралове» — 7:0
 «Зброёвка» — «Словацко» — 7:0
 «Виктория» (Пльзень) — «Усти-над-Лабем» — 7:0

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика www.rsssf.com

2010/2011
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 2010 году
Спорт в Чехии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011